

Patronyme 
 Alberto Ingo Hauss (1954) est un compositeur et producteur allemand.
 David Hauss (1984) est un triathlète français.
 Len Hauss (1942-2021), joueur professionnel américain de football américain.
 Marcel Hauss (1890-1917), as de l'aviation français pendant la Première Guerre mondiale.
 Melanie Hauss (1982) est une triathlète suisse.
 René Hauss (1927-2010) est un joueur professionnel et entraîneur de football français.

Homonymie de patronyme